Напряжение:

 Электрическое напряжение между точками A и B — отношение работы электрического поля при переносе пробного заряда из точки A в B к величине этого пробного заряда.
 Номинальное напряжение
 Сетевое напряжение
 Шаговое напряжение
 Механическое напряжение — мера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под влиянием внешних воздействий.
 Тензор напряжений — наиболее общее математическое выражение механического напряжения.
 Напряжение сдвига
 Касательное напряжение
 Нормальное напряжение
 Температурное напряжение
 Психологическое напряжение — состояние в ожидании возникновения негативных эмоций, например, страха.